H39 ou H-39 peut faire référence à :
 Hotchkiss H39, un char léger français ;
 NPqHo Vital de Oliveira (H-39), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres